Auguste Vaucorbeil (1821-1884), compositeur et directeur de théâtre français ;
 Max de Vaucorbeil (1901-1982), cinéaste français, petit-fils du précédent.